Postacie historyczne:
 Kypros I – matka Heroda Wielkiego
 Kypros II – córka Heroda Wielkiego
 Kypros III – wnuczka Heroda Wielkiego (córka Salampsio), żona Heroda Agryppy I
 Kypros IV – wnuczka Heroda Wielkiego (córka Kypros II)
 Kypros V – prawnuczka Heroda Wielkiego (córka Kypros IV)
 Lokalizacje geograficzne:
 Kypros – twierdza herodiańska w pobliżu Jerycha